Обиньи:

 Обиньи — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Обиньи — коммуна во Франции, департамент Вандея.
 Обиньи — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.
 Обиньи — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Обиньи — коммуна во Франции, департамент Сомма.

См. также 
 Обиньи-ан-Артуа
 Обиньи-ан-Артуа
 Обиньи-ан-Ланнуа
 Обиньи-ан-Плен
 Обиньи-ла-Ронс
 Обиньи-ле-Сомбернон
 Обиньи-о-Кен
 Обиньи-сюр-Нер